Костенурките нинджа () може да се отнася за:

 Костенурките нинджа — измислени герои — група от антропоморфни костенурки, произлизащи от комиксова поредица.

Филми 
 Костенурките нинджа, филм от 1990 година;
 Костенурките нинджа 2: Тайната на мутагена, филм от 1991 година;
 Костенурките нинджа 3, филм от 1993 година;
 Костенурките нинджа, филм от 2007 година;
 Костенурки завинаги, филм от 2009 година;
 Костенурките нинджа, филм от 2014 година;

Телевизия 
 Костенурките нинджа (сериал, 1987)
 Костенурките нинджа (сериал, 2003)
 Костенурките нинджа (сериал, 2012)
 Възходът на костенурките нинджа